Александр Сушков: Сушков, Александр Петрович (род. 1926) — передовик сельскохозяйственного производства. Герой Социалистического Труда.
 Сушков, Александр (род. 1955) — советский хоккеист.